

Geografia

Barneveld, nella provincia di Gheldria

Barneveld, villaggio nello stato di New York
Barneveld, villaggio nel Wisconsin